Autoroute 1 steht für:

 Autoroute 1 (Luxemburg), Autobahn in Luxemburg
 Autoroute 1 (Senegal), Autobahn im Senegal